Роса Бланка има више значења:

 Роса Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Роса Бланка (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роса Бланка (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роса Бланка (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Роса Бланка (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса Бланка (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Роса Бланка (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Роса Бланка (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Роса Бланка (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Роса Бланка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Роса Бланка (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Роса Бланка (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику